Мандельберг — еврейская фамилия. Известные носители:

 Мандельберг, Виктор Евсеевич (1869—1944) — русский публицист, революционер (меньшевик), врач.
 Мандельберг, Евгений Моисеевич (1900—1966) — советский театральный художник, плакатист, карикатурист, либреттист, литератор, племянник В. Е. Мандельберга.